Чеховский район — упразднённая административно-территориальная единица Сахалинской области РСФСР, существовавшая с 1 февраля 1946 года по 12 января 1965 года.

История 
Чеховский район был образован в годы всесоюзной реформы районного деления. В 1946 году из Холмского района был выделен самостоятельный район, с административным центром в городе Чехов. В 1965 году район был ликвидирован, а его территория была вновь передана в Холмский район.

География 
Сопредельные территории:

 север: Томаринский район
 восток: Долинский район
 юг: Холмский район (Сахалинская область)
 запад: Татарский пролив

Административно-территориальное устройство 
Административный центр района — город Чехов.

Районный центр включал в себя сельсоветы: Костромской и Новосибирский.

В состав района входили: районный центр — город Чехов, сёла: Пионеры, Костромское, Красноярское, Павино, Новосибирское.

Экономика 
Во времена своего существования в районе экономика шла бурным ростом.

Город Чехов

 Чеховский целлюлозно-бумажный завод
 Байковский судоремонтный завод
 Чеховский шлакоблочный завод
 Чеховский хлебокомбинат
 Рыболовецкий колхоз имени Калинина

Село Новосибирское

 Звероводческий совхоз «Чеховский»

Село Красноярское

 Колхоз «Красноярский»
 Красноярское лесничество

Село Павино

 Совхоз «Павинский»

Село Костромское

 Совхоз «Костромской»
 Лесхоз «Костромской»

Село Пионеры

 Молочная ферма
 Пионерский лагерь

Отдых 
Около города Чехов Чеховский целлюлозно-бумажным заводом ведётся строительство детского пионерского лагеря «Рассвет» для посещения детей работников комбината.

По инициативе секретаря горкома партии В. Бородина в 1954 году на озере Верхнее создавалась и была организована туристическая база отдыха «Верхнее озеро». Турбаза была расположена и образована на побережье озера. Дорога к турбазе лежала через ЦБК и шлакоблочный завод. На турбазе каждым предприятием для своих рабочих были построены свои домики отдыха, где по выходным дням могут отдыхать работники предприятий.

Упразднённые районы Сахалинской области